Akša – località rurale della Russia
 Akşa di Tuva – valuta della Repubblica Popolare di Tuva dal 1934 al 1944